Ordo Fratrum Minorum – Ordine dei Frati Minori
 Orthodox File Manager – file manager ortodosso, la famiglia più antica di file manager il cui capostipite è Norton Commander
 Output Feedback Mode – modalità di funzionamento dei cifrari a blocchi
 Officine Ferroviarie Meridionali, azienda meccanica posseduta da Nicola Romeo, diventata successivamente IMAM